Zack – nome proprio di persona inglese
Zack – rivista
Zack! – videogioco del 1991

Televisione
Zack Addy – personaggio della serie televisiva Bones
Zack Martin – personaggio della serie televisiva Zack e Cody al Grand Hotel
Zack Morris – personaggio della serie televisiva Bayside School